Anatolij Tyihonovics Glagyilin,  (Moszkva, 1935. augusztus 21. – Clamart, Franciaország, 2018. október 24.) orosz író.

Fontosabb művei 
 Хроника времён Виктора Подгурского (1958)
 Бригантина поднимает паруса (1959)
 История одного неудачника (1959)
 Дым в глаза. Повесть о честолюбии (1959)
 Песни золотого прииска (1960)
 Вечная командировка (1962)
 Идущий впереди (1962)
 Хроника времён Виктора Подгурского. Бригантина поднимает паруса (1962)
 Первый день нового года (1965)
 История одной компании (1965)
 Евангелие от Робеспьера (1970)
 Прогноз на завтра (1972)
 Янтарный берег (1973)
 Сны Шлиссельбургской крепости (1974)
 Два года до весны (1975)
 Секрет Жени Сидорова (1975)
 Тигр переходит улицу (1976)
 Репетиция в пятницу (1974–1975)
 Парижская ярмарка (1980)
 Большой беговой день (1983)
 ФССР. Французская Советская Социалистическая республика (1985)
 Меня убил скотина Пелл (1991)
 Беспокойник (1992)
 Тень всадника (2000)
 Меч Тамерлана (2005)
 Жулики, добро пожаловать в Париж! (2007)
 Улица генералов (2008)
 Тигрушка (2015)

Magyarul 

Karrier... Egy futballkarrier története prológussal és epilógussal. Regény; ford. Gyáros László; Móra, Bp., 1961 
Örök küldetés / Az új év első napja; ford. Nikodémusz Elli; Európa, Bp., 1964

Jegyzetek 

 

 

1935-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz írók
Emigráns oroszok
Szovjet írók